Кукушкин, Юрий Николаевич (1931—1998) — советский и российский химик.
 Кукушкин, Юрий Степанович (1929—2019) — советский и российский историк.